Rippenstern steht für:
 Rippenstern in der Medizin: schwerste Form der Kyphose, bei der die erkrankten Wirbelkörper sternförmig zusammensinken
 Rippenstern in der Architektur: Mittelpunkt einer Gewölbedecke, von dem erhabene Rippen sternförmig abwärts führen. Bei nur vier Strahlen spricht man von einem Kreuzrippengewölbe. Diese Gestaltung unterstützt die Statik und ist ein Element der Gotik.